Epulorhiza — рід грибів родини Tulasnellaceae. Назва вперше опублікована 1987 року.

Класифікація 
До роду Epulorhiza відносять 11 видів:

Примітки

Джерела 
 Moore, R.T. 1987. The genera of Rhizoctonia-like fungi: Ascorhizoctionia, Ceratorhiza gen. nov., Epulorhiza gen. nov., Moniliopsis, and Rhizoctonia. Mycotaxon. 29:91-99 — P. 94.

Роди грибів
Кантарелальні